Nuria Párrizas Díaz (ur. 15 lipca 1991 w Grenadzie) – hiszpańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w dwudziestu dwóch singlowych i trzech deblowych turniejach rangi ITF. 7 marca 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 45. pozycję, natomiast 7 marca 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 321. miejsce.

W zawodach cyklu WTA 125 Hiszpanka wygrała dwa turnieje w grze pojedynczej.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Nuria Párrizas Díaz nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 2 (2–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Hiszpańskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Grenadzie
Urodzeni w 1991